Giuseppe Donizetti — músico italiano que esteve ao serviço do sultões otomanos (1788-1856)
Gaetano Donizetti — compositor de ópera italiano do Romantismo (1797-1848; irmão de Giuseppe)
Donizetti Tavares de Lima — padre e beato brasileiro (1882-1961)

Desambiguações de sobrenomes